Die Premier League 1997/98 war die sechste Saison der Premier League, welche von der FA veranstaltet wurde, und gleichzeitig die 99. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 9. August 1997 und endete am 10. Mai 1998.

FC Arsenal wurde zum ersten Mal seit 1991 wieder englischer Meister und konnte außerdem den FA Cup gewinnen. Alle drei Aufsteiger, Crystal Palace, FC Barnsley und die Bolton Wanderers, mussten direkt wieder in die First Division absteigen. Torschützenkönige wurden mit jeweils 18 Treffern Dion Dublin von Coventry City, Michael Owen vom FC Liverpool und Chris Sutton von den Blackburn Rovers.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Auszeichnungen während der Saison

Die Meistermannschaft des FC Arsenal 
Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert (darüber hinaus wurde eine Medaille an den siebenfach eingesetzten Alexander Manninger vergeben). Vor diesem Hintergrund zählen die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 1997/98. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Weblinks 
 England 1997-98 auf RSSSF.org (englisch)

1997/98
Fußballsaison 1997/98